|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Guangzhou (officieel Guangzhou International Women's Open) van 2008 vond plaats van 15 tot en met 21 september 2008 in de Chinese stad Guangzhou. Het was de vijfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Virginie Razzano was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Vera Zvonarjova uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de eind­strijd de als vierde geplaatste Chinese Peng Shuai in drie sets. Beide finalistes leden pas in de finale haar eerste setverlies van het toernooi. Zvonarjova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Guangzhou op haar naam te schrijven. Het was haar zevende WTA-titel, de tweede van 2008.

De Belgische Yanina Wickmayer verloor haar openingspartij van Arantxa Rus.

De Nederlandse Arantxa Rus, zie zich via het kwalificatietoernooi een plaats in het hoofdtoer­nooi had verschaft, bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de Française Camille Pin.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Volha Havartsova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Yan Zi
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Anastasia Pivovarova
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Jill Craybas
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Katsjarina Dzehalevitsj
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Lu Jingjing
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Mara Santangelo
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Peng Shuai
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Gisela Dulko
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Tatjana Poetsjek
| RD1-score10-1=63
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=4

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Yanina Wickmayer
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Arantxa Rus
| RD1-score12-1=62
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Alla Koedrjavtseva
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Camille Pin
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=LL
| RD1-team16= Chen Yanchong
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Volha Havartsova
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Jill Craybas
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= Lu Jingjing
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= Peng Shuai
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= Gisela Dulko
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Arantxa Rus
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Alla Koedrjavtseva
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Camille Pin
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Jill Craybas
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= Peng Shuai
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= Arantxa Rus
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Camille Pin
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= Peng Shuai
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Camille Pin
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=1
| RD4-score02-3= 
}}

 Dubbelspel 

De Chinese titelverdedigsters Peng Shuai en Yan Zi hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Peng speelde samen met de Belgische Yanina Wickmayer – zij strandden al in de eerste ronde. Yan en haar landgenote Sun Tiantian waren het eerste reekshoofd – zij bereikten de finale.

Het als tweede geplaatste duo Marija Koryttseva / Tatjana Poetsjek''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste Chinese koppel Sun Tiantian en Yan Zi in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Koryttseva had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Poutchek ook drie.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Guangzhou 2008
Guangzhou